Pierwotne znaczenie:
 pewna liczba zazwyczaj jednakowych, zwykle podłużnych przedmiotów, ułożonych razem i związanych. Rodzajem wiązki jest snop. 
Znaczenia wtórne:
 wiązka – w telekomunikacji
 prawo wiązki
 wiązka przewodząca – w botanice
 w matematyce:
 wiązka wektorowa
 wiązka włóknista
 wiązka styczna
 wiązka kostyczna
 wiązka światła – w fizyce
 wiązka elektronów – w technice